Moradabad może dotyczyć: 
 Moradabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Moradabad – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Moradabad – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh